Randia kan syfta på:

 Randia (djur) – ett släkte fåglar
 Randia (växter) – ett släkte växter